Okręty US Navy o nazwie USS "Dreadnought" lub Dreadnaught:
 Pierwszy , później USS SP-584, był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi , wcześniej ID-1951, później YNG-21. Był holownikiem. W służbie w latach 1918-22. Później jako jednostka pomocnicza w służbie w latach 1922-44.

Dreadnought